PSD är en akronym och kan betyda flera saker.

Politiska partier 
 Parti Social-Démocrate (PSD), är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Benin.
 Parti Socialiste Destourien (PSD), var ett socialistiskt och nationalistiskt politiskt parti i Tunisien.
 Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD), är ett socialdemokratiskt politiskt parti i San Marino.
 Partido Social Democrata (förgreningssida).
 Partido Social Democrático (PSD), var ett liberalt politiskt parti i Brasilien.
 Partido Socialdemócrata (PSD), var ett socialdemokratiskt politiskt parti i Mexiko.
 Partidul Social Democrat (PSD), är ett socialdemokratiskt politiskt partii Moldavien.
 Partidul Social Democrat (PSD), är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Rumänien.

Övrigt 
 PhotoShop Document, ett filformat som används av bildbehandlingsprogrammet Photoshop
 Power Spectral Density
 Private Security Detail
 Payment Service Directive, betalningsdirektivet för betalningar på EU:s inre marknad
 Plötslig spädbarnsdöd
 Position Sensitive Detector